Conclave de 1605 pode se referir a:

 Conclave de março de 1605
 Conclave de maio de 1605